HGN est un sigle qui peut désigner :
 Halo Graphic Novel, le premier roman graphique adapté de la série de jeux vidéo de science-fiction militaire Halo ;
 Hockey-Gesellschaft Nürnberg (en français, Société de hockey sur gazon de Nuremberg), une association sportive omnisport, située au nord de Nuremberg.

HGN est un code qui peut désigner :
 , un aéroport dans la ville de Mae Hong Son, dans la province de Mae Hong Son, en Thaïlande, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports